Jo’asz Cidon
 Szelomo Kohen-Cidon